Sokol je lahko:
 predstavnik sokolov, družine in reda ptic (Falconidae, Falconiformes) 
 Sokol (rod), rod ptic iz družine sokolov (Falco)
 Sokol (društvo) - slovensko športno (telovadno) društvo
 Sokol (otok) - otoček pri otoku Obonjanu, Hrvaška
 Sokol (priimek) - hrvaški priimek (glej tudi priimek Sokolov)